Бадигин — русская фамилия. Известные носители:

 Бадигин, Константин Сергеевич (1910—1984) — капитан дальнего плавания, исследователь Арктики, Герой Советского Союза (1940), писатель.
 Бадигин, Михаил Петрович (1923—2000) — участник Великой отечественной войны, командир орудийного расчета, полный кавалер ордена славы.